Меже́цкий — фамилия. Известные носители:

 Межецкий, Роберт Янович (1981) — латвийский футболист, защитник.
 Межецкий, Янис Янович (1953) — генеральный секретарь Латвийской футбольной федерации.

 Межецкая, Дарья Евгеньевна (1994) — российская дзюдоистка.